Domenico Chiaramello (1897-1986) – politico italiano
Giancarlo Chiaramello (1939) – arrangiatore e direttore d'orchestra italiano
Óscar Chiaramello (1972) – cestista argentino con cittadinanza italiana